Piet Alberts (verzetsstrijder), Nederlands verzetsstrijder (1918-1991)
 Piet Alberts (burgemeester), Nederlands burgemeester (1909-1982)